Акша — река в России, протекает в Дивеевском и Арзамасском районах Нижегородской области. Устье реки находится в 214 км по левому берегу реки Тёша. Длина реки составляет 28 км, площадь бассейна — 303 км².

Исток реки в Дивеевском районе у села Ореховец в 23 км к юго-западу от центра города Арзамас. Река течёт на северо-восток, затем на север. Вскоре после истока перетекает в Арзамасский район. Протекает село Пушкарка, деревни Исупово и Сальниково и крупное село Новый Усад. Впадает в Тёшу на южных окраинах Арзамаса.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тёша от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010300212110000030526
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003052
 Код бассейна — 09.01.03.002
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Дивеевского района
Реки Арзамасского района
Притоки Тёши
Реки Арзамаса